Stora Ljustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Ljustjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Stora Ljustjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Stora Ljustjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (27,9 ha)
Stora Ljustjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Stora Ljustjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (5,62 ha)

Se även
Ljustjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn